Хрипково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хрипково — деревня в Несвижском районе Минской области.

Россия 
 Хрипково — деревня в Заокском районе Тульской области.